Mesta se poate referi la:

Localități
 Mesta, sat în Comuna Bansko, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria.

Cursuri de apă
 Mesta, râu în Bulgaria și Grecia.